Marignac puede referirse a: 

 Marignac, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Marignac, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Marignac, comuna francesa situada en Tarn y Garona.